Dans la mythologie grecque, Bellérophon est un héros vainqueur de la chimère.
 Bellérophon est une tragédie grecque fragmentaire d'Euripide.
 Bellérophon est une tragédie lyrique de Lully, sur un livret de Thomas Corneille.
 Le HMS Bellerophon est un navire de guerre britannique, célèbre pour avoir accueilli Napoléon avant son exil à Sainte-Hélène 

 La classe Bellerophon est la première classe de cuirassés britanniques de type Dreadnought construite avant la Première Guerre mondiale.
 En astronomie, (1808) Bellérophon est un astéroïde.
 Bellérophon était aussi un surnom officieux de l'exoplanète , aujourd'hui nommée officiellement Dimidium.
 Bellerophon (Firefly) est une planète de la franchise .

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux